124-й пехотный Воронежский полк — пехотная воинская часть Русской императорской армии.

Старшинство — с 22 февраля 1775 г.

Формирование и кампании полка

В Русской императорской армии 
Полк имеет старшинство с 22 февраля 1775 г., когда, по упразднении лёгких полевых команд, из них было сформировано два Сибирских егерских батальона, один из которых, переименованный в 1796 г. в 19-й егерский, является родоначальником Воронежского полка.

17 мая 1797 г. батальон этот был развёрнут в два батальона и назван 19-м егерским полком, в 1798 г. шефом его был назначен генерал-майор Гильденшольд, по имени которого полк и стал называться. В 1800 г., по имени нового шефа, полк был переименован в егерский генерал-майора князя Орбелиани, затем генерал-майора Воейкова, а 8 марта 1801 г. — назван 18-м егерским.

В Отечественной войне 1812 года полк находился в 23-й пехотной дивизии 4-го пехотного корпуса 1-й Западной армии, а запасной батальон — в Динабургской крепости.

За отличие в русско-турецкую войну 1828—1829 гг. полк получил особый поход, пожалованный 6 апреля 1830 г.

В 1833 г. полк был присоединён к Орловскому пехотному полку, в составе которого участвовал в Венгерской кампании 1849 г. и за боевое отличие получил серебряную трубу с надписью «За усмирение Венгрии в 1849 г.», пожалованную ему, как 4-му батальону Орловского полка 25 декабря 1849 г.

В 1853—1856 гг. Орловский полк принимал участие в обороне Севастополя и за отличие при отбитии штурмов в августе 1855 г. получил Георгиевское знамя с надписью «За Севастополь 1854—55 гг.».

6 апреля 1863 г. из 4-го резервного батальона и бессрочно-отпускных 5-го и 6-го батальонов Орловского пехотного полка был сформирован Орловский резервный пехотный полк, в составе двух батальонов, по четыре линейные и одной стрелковой роте в каждом. В августе того же года этот полк был развёрнут в трёхбатальонный и наименован Воронежским пехотным полком, которому 25 марта 1864 г. дан был № 124. В 1875 г. Воронежскому полку была пожалована по случаю юбилея на знамя Александровская юбилейная лента.

В русско-турецкую войну 1877—1878 гг. Воронежский полк за переход через Балканские горы в отряде генерала Вельяминова награждён 12 октября 1878 г. Георгиевской трубой с надписью «За переход через Балканы в 1877 г.», к надписи же на Георгиевском знамени было прибавлено: «и за переход через Балканы в 1877 г.».

В 1879 г. полк был развёрнут в четырёхбатальонный, по четыре роты в каждом.

Летом 1903 г. Воронежский полк был двинут на Дальний Восток и в январе 1904 г. вошел в состав Посьетского отряда, а с началом русско-японской войны был двинут к Ляояну и, находясь в составе Восточного отряда, принял участие в бою под Кангуалином 17 и 18 июня 1904 г., в боях под Ляояном, на Шахе и под Мукденом, где упорно оборонял 22 февраля 1905 г. д. Юхуантунь.

К началу Первой мировой войны полк входил в состав 2-й бригады 31-й пехотной дивизии Х армейского корпуса в составе Киевского военного округа. Полк служил базой для формирования второочередного 276-го пехотного Купянского полка и 31-го пехотного запасного батальона.

31 июля 1914 года полк, погрузившись в эшелон, отправился на австро-венгерский фронт. С марша вступил в бой.

В Белом движении 
К октябрю 1919 года полковник Н. А. Ткачев собрал в Дроздовской дивизии кадр полка и создал отдельную часть – 2-й сводный полк 31-й пехотной дивизии, командиром которого и был назначен.

Полковой праздник — 6 декабря.

Знаки отличия полка 
 Полковое Георгиевское знамя с надписями «За Севастополь в 1854 и 1855 годах и за переход через Балканы в 1877 году» и «1775—1875» с Александровской юбилейной лентой.
 Поход за военное отличие за Турецкую войну 1828 и 1829 годов.
 Серебряная труба с надписью «За усмирение Венгрии в 1849 году» в 1-м батальоне.
 Серебряные трубы с надписью «За усмирение Венгрии в 1849 году и за переход через Балканы в 1877 году» во всех батальонах.

Командиры полка 
 21.04.1863 — 22.08.1863 — полковник фон Гротгус, Теодор Фёдорович
 26.08.1863 — после 08.02.1869 — полковник Сахаров, Василий Иванович
 хх.хх.1869 — 03.08.1877 — полковник Хрущов, Аркадий Александрович
 03.08.1877 — после 01.05.1878 — полковник фон Клуген, Цезарь-Александр Яковлевич
 01.07.1878 — 09.11.1892 — полковник Гуляев, Василий Митрофанович
 20.11.1892 — 29.04.1895 — полковник Скупио, Евстафий Александрович
 29.04.1895 — 13.05.1897 — полковник Климович, Феликс Антонович
 16.05.1897 — 16.03.1900 — полковник Щагин, Василий Васильевич
 18.03.1900 — 12.12.1900 — полковник Саввич, Павел Сергеевич
 16.01.1901 — 09.03.1905 — полковник (с 04.01.1905 генерал-майор) Ржесниовецкий, Гавриил Викентьевич
 09.03.1905 — 23.04.1915 — полковник (с 17.11.1914 генерал-майор) Энвальд, Евгений Васильевич
 07.05.1915 — 29.11.1916 — полковник (с 18.07.1916 генерал-майор) Осинский, Александр Антонович
 04.12.1916 — 24.05.1917 — полковник Тилло, Александр Александрович
 01.06.1917 — хх.хх.хххх — полковник Ангилеев, Владимир Иванович

Другие формирования этого имени 
 В русской армии существовало ещё два других Воронежских пехотных полка:
 Воронежский пехотный полк (1-го формирования): сформирован 25 июня 1700 г., затем существовал как мушкетерский, с 19 октября 1810 г. — 37-й егерский полк. Расформирован в 1833 г.: два батальона присоединены к Азовскому пехотному полку и один к Днепровскому пехотному; знаки отличия этого полка были сохранены в 139-м пехотном Моршанском полку.
 Воронежский пехотный полк (2-го формирования): сформирован 17 января 1811 г., своё начало ведёт с 19 февраля 1711 г., когда был сформирован Выборгского гарнизона Карпова полк. Упразднён в 1833 г.: все три батальона были присоединены к Полтавскому пехотному полку; впоследствии старшинство полка было сохранено в 118-м пехотном Шуйском полку.
 Воронежский гусарский полк — существовал в конце XVIII — начале XIX вв.
 Воронежский батальон военных кантонистов — существовал в первой половине XIX в.
 Воронежский внутренний губернский батальон — сформирован 17 января 1811 г., после нескольких переименований и переформирований вошёл 20 февраля 1910 г. в состав 181-го пехотного Остроленского полка.

Музей и памятник полку 
В 2021 году открылся виртуальный музей "Святые покровители Воронежа" https://voronezh-museum.ru/ в котором представлено частное собрание предметов, связанных со 124 пехотным Воронежским полком.

Памятник полку в Болгарии:

Примечания

Источники 
 
 Габаев Г. С. Роспись русским полкам 1812 года. Киев, 1912
 Шенк В. К. Гренадерские и пехотные полки. Справочная книжка императорской главной квартиры. СПб., 1909
 Малов-Гра А. Г. 124-й пехотный Воронежский полк. 1914-1918 гг. // Военно-исторический журнал. – 2008. – № 2. – С.49-54.

Литература

Ссылки 
Фотографии из жизни 124 полка

Пехотные полки Российской империи
История Воронежа
Воинские части и формирования, созданные в 1775 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1918 году